Alà-ad-Din Juwayní (1226-1283), governador i historiador persa ilkhànida
 Xams-ad-Din Juwayní, (?-1284), polític persa ilkhànida, germà de l'anterior 
 Al-Haramayn Dhia-ad-Din Abd-al-Màlik ibn Yússuf al-Juwayní aix-Xafií (1028 - 1085), destacat teòleg aixarita, conegut com Al-Juwayní.